Dorfkirche Sachsendorf steht für:
 Dorfkirche Sachsendorf (Lindendorf) im Landkreis Märkisch-Oderland in Brandenburg
 Dorfkirche Sachsendorf (Wurzen) im Ortsteil Sachsendorf von Wurzen in Sachsen, siehe Liste der Kulturdenkmale in Sachsendorf (Wurzen)

Siehe auch:
 Trinitatiskapelle (Sachsendorf) in Sachsen-Anhalt